Alegria — sentimento

Topônimos

 Alegria (Rio Grande do Sul) — município do estado de Rio Grande do Sul
 Alegria (Guaíba)
 Alegria (Miguel Pereira)

Alegría (El Salvador) — no departamento de Usulután

Alegría-Dulantzi —  município da província de Álava, País Basco

Artes e espectáculos
 Alegría (Cirque du Soleil) — espetáculo do Cirque du Soleil
 Alegria (álbum de André Valadão)
 Alegria (álbum de Elba Ramalho)
 Alegría (filme) — filme de 1998
 Alegria, Alegria — canção de Caetano Veloso
 
Desambiguação
Desambiguações de topônimos